Vitalij Fjodorovics Feoktyisztov (Виталий Фёдорович Феоктистов; Mahiljov, 1930. augusztus 17. – Moszkva, 2005. március 4.) szovjet–orosz sinológus.

Élete, munkássága 
Feoktyisztov 1954-ben diplomázott a moszkvai Orientalisztikai Intézetben. Ezt követően diplomácia szolgálatot teljesített Maliban. 1968-tól különböző szovjet orientalisztikai intézetek munkatársaként dolgozott. 1972-ben szerzett doktori fokozatot, az ókori kínai filozófus Hszün-ce művének vizsgálatával.

Főbb művei 
 Чжоу И-мин, Феоктистов В.Ф. Развитие философской науки в Китайской Народной Республике. // Вопросы философии. 1957. № 2.
 Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы (III век до н. э.). Автореф.дисс. … к.филос.н. М., ИФ. 1972.
 Spiritual Continuity and Maoism // Continuity and Change in China. Bruxelles, Centre d'étude du Sud-Est asiatique et de l'Extreme-Orient, 1975. pp. 50–76.
 Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. Исследование и перевод. М., Наука. 1976.
 Эволюция идейно-теоретической платформы КПК в 1976–1987 гг. (Информ. бюллетень). М., ИДВ. 1991.
 Философские трактаты Сюнь-цзы. Исследование. Перевод. Размышления китаеведа. М., Наталис, 2005.
 К вопросу о методологии изучения истории китайской философии // Проблемы Дальнего Востока.1986. № 3. С.136-138.
 Становление отечественной философской синологии. // Китай на пути модернизации и реформ. М., 1999. С.129-135. См. также Феоктистов В. Ф. // Философские трактаты Сюнь-цзы. М., 2005. С.406-413.
 Концепция "самости" А.Ф. Лосева и китайская классическая философия // IV Всероссийская конференция "Философия Восточно-Азиатского района и современная цивилизация". М., 1998. С.17-21. См. также Феоктистов В. Ф. // Философские трактаты Сюнь-цзы. М., 2005. С.391-395.
 Модель личности в традиционной китайской философии: дискуссия в западной синологии // Восток-Россия-Запад: Исторические и культурологические исследования. М., 2001. С.413-421.См. также Феоктистов В. Ф. // Философские трактаты Сюнь-цзы. М., 2005. С.396-405.

Megjegyzések

Források

Irodalom 
 Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 353-354.

További információ 

Orosz sinológusok
1930-ban született személyek
2005-ben elhunyt személyek